Bischofberg heißen folgende geographische Objekte:

 Bischofberg (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft bei Völkermarkt und Berg, 801/796 m, der Lavanttaler Alpen, Kärnten
 Bischofberg (Gemeinde Neumarkt), Rotte von Sankt Georgen bei Neumarkt, Gemeinde Neumarkt in der Steiermark, Steiermark
 Bischofberg (Ybbstaler Alpen), 751 m, Berg an der oberösterreichischen Landesgrenze in der Eisenwurzen, Niederösterreich

Siehe auch:
 Bischofsberg, Bischofberger